Номът (, множествено число νομοί, номи) е бивша основна административна единица в Република Гърция, въведена със закона за административното деление „Каподистрияс“ в 1997 година. През 2011 година законът „Каликратис“ реорганизира административното деление и замества номите с "Областни единици" (). Новите областни единици до голяма степен съвпадат със старите номи, отделяйки например някои от островите. 

В страната има 54 нома, които са обединени в 13 периферии (области). Освен това съществуват и 3 супернома, които са обединение от няколко нома.

Номи

Номите в Гърция по площ

Бележки